Lomowo () ist ein russischer Ortsname:
 Lomowo (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Lomowo (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Lomowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Puspern, auch: Schweizersfelde (bis 1938: Tublauken), Kreis Gumbinnen, Ostpreußen) 
 Lomowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Lomowo (Twer, Kimry), Dorf im Rajon Kimry, Oblast Twer
 Lomowo (Twer, Stariza), Dorf im Rajon Stariza, Oblast Twer
 Lomowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda
 Lomowo (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch